Île du Moulin peut faire référence à  :
 L'Île du Moulin, sur la Marne située sur le territoire de la commune de Bry-sur-Marne;
 L'Île du Moulin, sur la Charente, située sur le territoire de la commune de Gondeville;
 L'Île du Moulin, sur la Saône située sur le territoire de la commune de Port-sur-Saône;
 L'Île du Moulin bateau, sur la Marne située sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne;
 L'Île du Moulin de Notre-Dame, sur la Marne située sur le territoire de la commune de Ussy-sur-Marne; 
 L'Île du Moulin-Joly, sur la Seine située sur le territoire de la commune de Colombes.